50 лир () — итальянская монета, имевшая хождение в Италии с 1867 по 2001 год. За время своего 130-летнего существования её покупательная способность снизилась в десятки тысяч раз. Первые 50 лир содержали 16,12 г золота 900-й пробы. В 2002 году, когда производился обмен наличных денег на евро, 50 лир соответствовали 2,58 евроцента.

Королевство Италия

Правление Виктора Эммануила II 
Впервые 50 лир были отчеканены во время правления короля Виктора Эммануила II. Первые монеты датированы 1864 годом, хоть и были выпущены в 1867 году в Турине. Мизерный тираж в 103 экземпляра делает их наиболее редкими среди всех монет Италии.

Правление Умберто I 
При Умберто I (1878—1900) 50 лир чеканили в 1884, 1888 и 1891 годах. Аверс монеты содержал изображение монарха, круговую надпись «UMBERTO I RE D’ITALIA», год выпуска, а также небольшой знак монетчика  «SPERANZA» под портретом короля. В центре реверса расположен герб Савойского дома, вокруг которого находится лента ордена Аннунциаты. По бокам монеты изображены дубовая и оливковая ветви, сверху звезда. По бокам от гербам имеется обозначение номинала «L» и «50».

Правление Виктора Эммануила III 
При Викторе Эммануиле III (1900—1943) было выпущено четыре монетных типа 50 лир. Первый получил название «Aratrice». На нём изображено аллегорическое изображение сельскохозяйственной Италии в виде женщины, одной рукой держащей пучок пшеничных колосьев, другой — плуг. Особенностью монеты является отсутствие в круговой надписи на аверсе с изображением короля его титула. Первый выпуск 1910 года в оборот не попал, так как на монетном дворе были допущены ошибки, приведшие к тому, что монету отчеканили не из золота 900 пробы. В условиях золотого стандарта, когда стоимость монеты соответствовала содержащемуся в них золоту, подобный выпуск мог привести к разладу денежного обращения. Соответственно весь тираж был переплавлен. В 1912 году отчеканили 11 230 экземпляров данной монеты. В 1926 и 1927 годах, уже после отхода Италии от золотого стандарта, специально для коллекционеров выпустили 40 и 30 экземпляров 50 лир «Aratrice» соответственно.

В 1911 году тиражом 20 тысяч отчеканили памятные 50 лир в честь 50-летия основания королевства Италия. Она получила название «Cinquantenario» (). На реверсе монеты изображены мужчина и женщина, символизирующие Италию и Рим, на фоне военного парового корабля.

С началом Первой мировой войны большинство стран, в том числе и Италия, отказались от золотомонетного стандарта. 21 декабря 1927 года королевским указом № 2325 для стабилизации денежного обращения было введено новое соотношение национальной валюты к благородным металлам. 100 лир приравнивались к 7,919 г чистого золота. По новым весовым характеристикам отчеканили два монетных типа 50 лир — «Littore» () и «Impero» (). Их особенностью стало наличие двух дат выпуска на реверсе: года по общепринятому григорианскому календарю и года прихода Муссолини к власти римскими цифрами. В 1936 году в честь провозглашения империи (в 1935 году Муссолини завоевал Эфиопию, после чего объявил о «втором рождении Римской империи», — король Италии получил титул императора Эфиопии) отчеканили серию памятных монет различных номиналов. На золотых 50 лирах поместили аквилу — знак легиона в древнеримской армии в виде орла. Существенного значения в денежном обращении данные монеты не имели. Выпуск 1931—1933 годов с изображением ликтора с фасциями на реверсе предназначался для международной торговли. Тип «Impero» отчеканили мизерным тиражом в 790 экземпляров, и в реальный денежный оборот он не попал.

Итальянская республика 
В Итальянской республике 50 лир стали разменной монетой, которую чеканили многомиллионными тиражами. Их выпускали с 1954 по 2001 год. С 2002 года страна перешла на евро. обмен производился по курсу 1 евро за 1936,27 лиры. Соответственно 50 лир на момент прекращения хождения соответствовали 2,5 евроцентам.

За неполные 50 лет было выпущено 3 типа монет номиналом в 50 лир. Первый и второй имеют сходное изображение — женского профиля на аверсе и древнеримского бога кузнечного ремесла Вулкана за работой на реверсе. Отличие между выпуском 1954—1989 и 1990—1995 годов заключается в их размере и весе. С 1996 по 2001 монеты стали выпускать не из акмонитала, как ранее, а из медно-никелевого сплава. Вместе с составом был видоизменён и дизайн монеты. Вместо изображения древнеримского бога на монете поместили обозначение номинала.

Монетные типы

Примечания

Комментарии 
 Тиражи монет по годам

Литература 
 
 
 

Монеты Италии